Das German Masters 2017 war ein Snookerturnier der Snooker Main Tour der Saison 2016/17. Vom 1. bis 5. Februar 2017 wurde es zum siebten Mal in Folge im Tempodrom in Berlin ausgetragen. Nachdem das Paul Hunter Classic im August 2016 eine Aufwertung erfahren hatte, gab es damit in dieser Saison zwei vollwertige Weltranglistenturniere in Deutschland.

Titelverteidiger war der Engländer Martin Gould, der im Halbfinale gegen Ali Carter ausschied. Anthony Hamilton gewann sein erstes Turnier seiner 26-jährigen Profi-Karriere.

Preisgeld 
Nach der 10%igen Erhöhung im vergangenen Jahr blieb das Preisgeld in diesem Jahr unverändert.

Hauptrunde 
Am Mittwoch, den 1. Februar begann das Hauptturnier in Berlin mit den 32 Spielern, die Ende 2016 die beiden Qualifikationsrunden überstanden haben.

Finale

Qualifikation 
Nach zwei Jahren in Wigan wurde diesmal die Qualifikation wieder in Barnsley im Metrodome ausgetragen. In zwei Qualifikationsrunden vom 6. bis 9. Dezember 2016 wurde aus dem Feld der Profis die 32 Spieler ermittelt, die 2 Monate später in Berlin antraten.

A = Amateurspieler (während der Saison 2015/16 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
kl. = kampflos

Century-Breaks

Hauptrunde

Qualifikation

Quellen 

2017
Snookerveranstaltung 2017
Billardturnier in Berlin
Tempodrom